Anaïs Demoustier (1987-), actrice française ;
 Audrey Demoustier (1985-), joueuse de football belge ;
 Charles-Albert Demoustier (1760-1801), écrivain français ;
 Fernand Demoustier (1906-1945), écrivain belge qui publia sous le pseudonyme Fernand Dumont
 Grégoire Demoustier (1991-), pilote automobile français ;
 Pierre-Antoine Demoustier (1735-1803), ingénieur français, oncle de Charles-Albert ;
 Stéphane Demoustier (1977-), frère d’Anaïs, producteur et réalisateur français de film.

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
 .

Patronyme français